Джиджі Фернандес і Наташа Звєрєва були чинними чемпіонками і успішно захистили свій титул, у фіналі перемігши пару Мередіт Макґрат і Лариса Нейланд з рахунком 5–7, 6–1, 6–4.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Official Results Archive (ITF) 
 Official Results Archive (WTA) 

Porsche Tennis Grand Prix, парний розряд
1995, парний розряд